In 1926/27 werd het negentiende Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

Brandenburg Cottbus werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. De club werd vierde in de groepsfase.

Bezirksliga

Gauliga

Gauliga Cottbus

Gauliga Forst

Gauliga Senftenberg

Eindronde

Promotie/Degradatie eindronde
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1926/27